Vergaberecht steht für:

 allgemein Regeln über die Aufträge der öffentlichen Hand, siehe Öffentlicher Auftrag
 Vergaberecht (Europäische Union)
 Vergaberecht (Deutschland)

Siehe auch:

 In-House-Vergabe
 Öffentlich-private Partnerschaft
 Wettbewerblicher Dialog
 Bauausschreibungen in Österreich